Eschenbach este numele următoarelor localități:
 în Germania:
 Eschenbach in der Oberpfalz, un oraș din districtul Neustadt an der Waldnaab, landul Bavaria
 Wolframs-Eschenbach, o comună din districtul Ansbach, landul Bavaria
 Eschenbach (Württemberg), o comună din districtul Göppingen, landul Baden-Württemberg
 o subdiviziune administrativă a orașului Eltmann, districtul Haßberge, landul Bavaria
 o subdiviziune administrativă a comunei Netphen, din districtul Siegen-Wittgenstein, landul Renania de Nord-Westfalia 
 o subdiviziune administrativă a comunei Erlbach, districtul Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, landul Bavaria
 o subdiviziune administrativă a comunei Pommelsbrunn, districtul Nürnberger Land, landul Bavaria
 o subdiviziune administrativă a orașului Schöneck, districtul Vogtland, landul Saxonia

 în Elveția:
 Eschenbach, Luzern, o comună din cantonul Luzern 
 Eschenbach, St. Gallen, o comună din cantonul St. Gallen

Eschenbach este numele următoarelor personalități:

 Wolfram von Eschenbach (cca. 1160–1220), cavaler și poet german
 Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), scriitoare austriacă
 Bernhard Eschenbach (1767–1852), constructor de instrumente muzicale german
 Christoph Eschenbach (n. 1940), dirijor și pianist german
 Christian Gotthold Eschenbach (1753–1831), chimist german

Eschenbach desemnează și:
Eschenbach Optik, o companie din domeniul opticii cu sediul la Nürnberg